Лендо́н (Lindon) — французская фамилия. Известные носители:
 Лендон, Венсан (род. 1959) — французский актёр.
 Лендон, Жером (1925—2001) — французский издатель.
 Лендон, Матье (род. 1955) — французский писатель.